Stade Jean-Bouin ist der Name folgender Stadien in Frankreich:

 Stade Jean-Bouin (Paris), Sportstadion in Paris
 Stade Jean-Bouin, früherer Name des Stade Raymond-Kopa, Fußballstadion in Angers